Burnat ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Burnat (1872–1946), Schweizer Architekt
 Emad Burnat, palästinensischer Filmregisseur, Kameramann und Filmproduzent
 Émile Burnat (1828–1920), Schweizer Ingenieur und Botaniker
 Ernest Burnat (1833–1922), schweizerischer Architekt
 Marguerite Burnat-Provins (1872–1952), französisch-schweizerische Malerin